Kortejärvi kan syfta på ett antal insjöar:

Finland
Kortejärvi (Sastamala, Birkaland, Finland), sjö i Sastamala kommun,  (88,72 ha)
Kortejärvi (del av en sjö)
Kortejärvi (sjö i Finland, Lappland)
Kortejärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,88, long 27,63)
Kortejärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,70, long 27,92)
Kortejärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,45, long 28,33)
Kortejärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,07, long 28,43)
Kortejärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,20, long 29,37)
Kortejärvi (sjö i Finland, Birkaland)

Sverige
Kortejärvi (Gällivare socken, Lappland, 742414-171702), sjö i Gällivare kommun, 
Kortejärvi (Gällivare socken, Lappland, 749613-173064), sjö i Gällivare kommun,  (2 ha)
Kortejärvi (Karesuando socken, Lappland, 758855-178062), sjö i Kiruna kommun,  (14,4 ha)
Kortejärvi (Karesuando socken, Lappland, 760287-176081), sjö i Kiruna kommun,  (38,5 ha)

Se även
Kortetjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn